Fixpunkt kan syfta på:

 Fixpunkt (geodesi) – inom lantmäteriet en noga positionsbestämd punkt
 Fixpunkt (matematik) – inom matematiken är en fixpunkt till en funktion